London After Midnight bezeichnet

 einen 1927 entstandenen Stummfilm, siehe Um Mitternacht.
 eine US-amerikanische Band, siehe London After Midnight (Band).